Gran Col·lisionador d'Hadrons, accelerador de partícules construït per l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear
 Gonadotropina coriònica humana, hormona segregada a l'embrió i la placenta
 Gran Creu Hanoveriana, dignitat concedida als cavallers de gran creu del Orde Reial Güelf